Мунир Моханд Мохамеди (; ; родился 10 мая 1989, Мелилья, Испания) — марокканский футболист, вратарь клуба «Аль-Вахда (Мекка)» и сборной Марокко. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 
Мохамеди — воспитанник испанского клуба «Сеута», но из-за высокой конкуренции он играл только за дублирующий состав. В 2009 году Мунир перешёл в «Альмерию», но и там играл за дублёров. В 2010 году Мохамеди присоединился к клубу из своего родного города «Мелилья». 15 мая 2011 года в матче против «Кадиса» он дебютировал в Сегунде B. В 2012 году Мунир стал основным вратарём команды. Летом 2014 года Мохамеди подписал контракт с «Нумансией». 19 октября в матче против «Лас-Пальмаса» он дебютировал в Сегунде.

Летом 2018 года Моханд перешёл в «Малагу». 18 августа в матче против «Луго» он дебютировал за новую команду.

Летом 2020 года Моханд подписал контракт с турецким клубом «Хатайспор». 14 сентября в матче против «Истанбул Башакшехир» он дебютировал в турецкой Суперлиге.

Международная карьера 
28 марта 2015 года в товарищеском матче против сборной Уругвая Мохамеди дебютировал за сборную Марокко. В 2017 году в составе сборной Мунир принял участие Кубка Африки в Габоне. На турнире он сыграл в матчах против команд Того, Кот-д’Ивуара, Египта и ДР Конго.

В 2018 году Мохамеди принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против Ирана, Португалии и Испании.

В 2019 году во второй раз Моханд принял участие в Кубке Африки в Египте. На турнире он сыграл в матче против сборной ЮАР.

В 2022 году Моъанд в третий раз принял участие в Кубке Африки 2021 в Камеруне. На турнире он сыграл в матче против команды Габона.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи и голы за сборные

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 
 

Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Альмерия B»
Игроки ФК «Мелилья»
Игроки ФК «Нумансия»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Хатайспор»
Игроки ФК «Аль-Вахда» Мекка